Hescheles ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Hescheles (1886–1941), polnischer Schriftsteller, Journalist, Literatur- und Theaterkritiker
 Jan Marian Hescheles (1901–1972), polnischer Dichter, Journalist, Satiriker und Komödienautor, siehe Marian Hemar
 Janina Hescheles (1931–2022), polnisch-israelische Chemikerin und Holocaustüberlebende, siehe Janina Altman
 Leo Hescheles (1879–1963), austroamerikanischer Internist und Neurologe, siehe Leo Hess

Siehe auch:

 Heschel
 Hescheler